Grupp A i världsmästerskapet i fotboll 2018 spelades mellan den 14 och 25 juni 2018. I första matchen spelade Ryssland mot Saudiarabien vilket också var hela mästerskapets öppningsmatch. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 december 2017 i Moskva fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp A. Värdnationen Ryssland var placerad i grupp A från början.

Tabell

Matcher
Totalt sex matcher spelades i grupp A.

Ryssland mot Saudiarabien 

{{Resultat med trupp|id=RUS-KSA
|nr       = 1
|bild     = RUS-KSA 2018-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Jurij Gazinskij Denis Tjerysjev Artjom Dzjuba Aleksandr Golovin 
|mål2     = 
|arena    = Luzjnikistadion
|spelplats= Moskva
|publik   = 78011
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =
|bästespelare=  Denis Tjerysjev
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Egypten mot Uruguay 

{{Resultat med trupp|id=EGY-URU
|nr       = 2
|bild     = EGY-URU 2018-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  José Giménez 
|arena    = Jekaterinburg Arena
|spelplats= Jekaterinburg
|publik   = 27015
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Mohamed El-Shenawy
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ryssland mot Egypten 

{{Resultat med trupp|id=RUS-EGY
|nr       = 17
|bild     = RUS-EGY 2018-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Ahmed Fathy Denis Tjerysjev Artjom Dzjuba 
|mål2     =  Mohamed Salah
|arena    = Sankt Petersburg Stadion
|spelplats= Sankt Petersburg
|publik   = 64468
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Denis Tjerysjev
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Uruguay mot Saudiarabien 

{{Resultat med trupp|id=URU-KSA
|nr       = 18
|bild     = URU-KSA 2018-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     =  
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Luis Suárez 
|mål2     = 
|arena    = Rostov Arena
|spelplats= Rostov-na-Donu
|publik   = 42678
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Luis Suárez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Uruguay mot Ryssland 

{{Resultat med trupp|id=URU-RUS
|nr       = 33
|bild     = URU-RUS 2018-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Luis Suárez Denis Tjerysjev Edinson Cavani 
|mål2     = 
|arena    = Samara Arena
|spelplats= Samara
|publik   = 41970
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Luis Suárez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Saudiarabien mot Egypten 

{{Resultat med trupp|id=KSA-EGY
|nr       = 34
|bild     = KSA-EGY 2018-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Salman Al-Faraj Salem Al-Dawsari 
|mål2     =  Mohamed Salah
|arena    = Volgograd Arena
|spelplats= Volgograd
|publik   = 36823
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Mohamed Salah
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sportevenemang i Moskva
Sportevenemang i Sankt Petersburg
Moskva under 2000-talet
Sankt Petersburg under 2000-talet